Даниеле Де Роси () е италиански футболист, дефанзивен полузащитник. Той е играл през цялата си кариера единствено за италианския клуб Рома, където е спечелил два пъти Купата на Италия и веднъж Суперкупата на Италия. Де Роси е Световен шампион с Италия от Световното първенство през 2006 г. и има записани 117 мача и 21 гола като национал.

Кариера 
Де Роси започва своята кариера в римсия Остия Маре, като играе в отбора от 1997 до 2000 година. След това преминава в Рома, като прави дебюта си за първия тим на 10 октомври 2001 в мача срещу белгийския Андерлехт в мач от Шампионската лига. Първия си мач в Серия „А“ Даниеле изиграва на 3 май 2003 година. Първото си попадение за Рома халфът отбелязва седмица по-късно срещу Торино. Де Роси си спечелва уважението на футболните фенове в Италия, след като в мач срещу Месина той отбелязва гол с ръка, който рефера Мауро Бергонци зачита. Полузащитникът постъпва спортсменски като си признава, че е вкарал нередовно топката в мрежата и не иска попадението да бъде зачетено. В крайна сметка Рома печели мача с 2:1.

С тима на Рома Де Роси на четири пъти е завършвал на второ място в италианското първенство (2004, 2006, 2007 и 2008). През сезон 2005/2006 „вълците“ заемат вицешампионската позиция заради наказанията на Ювентус, Милан, Лацио и Фиорентина поради тяхното участие в „Калчополи“. През 2007 година Рома печели Купата и Суперкупата на Италия (и двете завоювани след победи във финалите над Интер). Освен отборните призове играчът на римляните е удостоен с Наградата за най-добър млад футболист в Серия А през 2006, а през 2007 е втори в класацията за най-добър футболист в италианския елит.

С младежкия тим на Италия до 21 години Де Роси печели Европейската титла в тази възрастова гупа през 2004. С олимпийския отбор на своята родина играчът има бронзов медал от Игрите в Атина.

Дебюта за националния тим на своята страна Де Роси прави през 2004. През юли 2006 година на финала на Светоното първенство в Германия той влиза като смяна на съотборника си в Рома Франческо Тоти. При изпълнението на дузпи след равенството в редовното време и продълженията Даниеле бележи третия единайсетметров удар и помага на Италия да спечели четвъртата си световна титла.

На 13 ноемрви 2017 г. Де Роси прекратява кариерата си като национал след като Италия отпада на баражите за световното първенство в Русия през 2018 г. Записал е 117 мача и 21 гола за Италия. По този показател е водещ сред футоблистите на Рома.

Статистика

Клубна кариера 
Информацията е актуална към 13 април 2019 г.

1Европейски турнири влючват Шампионската лига и Лига Европа
2Други турнири включват Суперкупа на Италия

Национален отбор

Успехи

Рома 
  Купа на Италия – 2 (2007, 2008)

  Суперкупа на Италия – 1 (2007)

Национален отбор 
  Световно първенство – 1 (2006)

  Европейско първенство – сребро (2012)

 Европейско първенство за младежи – 1 (2004)

Индивидуални 
 Най-добър млад футболист в Серия А – 1 (2006)
 Футболист на годината в Италия – 1 (2009)
 Идеален отбор на Европейското първенство – 1 (2012)

Рекорди 
 Футболист на Рома с най-много мачове за Италия – 117
 Футболист на Рома с най-много голове за Италия – 21
 Вторият футболист с най-много мачове с екипа на Рома във всички турнири – 615
 Вторият футболист с най-много мачове с екипа на Рома в Серия А – 458
 Вторият футболист с най-много мачове с екипа на Рома в Европейските турнири – 98

Ордени 
  Носител на Орден за заслуги към Италианската Република четвърта степен (офицер): 2006
  Носител на Орден за заслуги към Италианската Република пета степен (рицар): 2004

Италиански футболисти
Родени в Рим
Футболисти на АС Рома